Barockstraße steht für:
Barockstraße SaarPfalz
Oberschwäbische Barockstraße
Niederösterreichische Barockstraße